Zwei Schiffe der United States Navy tragen den Namen USS Anzio. Der Schiffsname leitet sich von der Schlacht von Anzio im Zweiten Weltkrieg, in der die Alliierten Anfang 1944 bei der mittelitalienischen Stadt Anzio landeten und dort bis zur Befreiung von Rom einen Brückenkopf hielten. Der Name wurde bisher an folgende Schiffe vergeben:

 USS Anzio (CVE-57), ein Eskort-Flugzeugträger der Casablanca-Klasse, in Dienst von 1943 bis 1956
 USS Anzio (CG-68), ein Kreuzer der Ticonderoga-Klasse, in Dienst seit 1992

Anzio